Magnone steht für
 Magnone (Gardasee), Fluss in Norditalien

Magnone steht für einen Nachnamen; bedeutende Namensträger:
 Alberto Magnone (* 1946), uruguayischer Pianist, Dirigent und Komponist
 Guido Magnone (1917–2012), französischer Bergsteiger